Xena (gr. xenos - obcy) – imię wywodzące się od imienia Xenia, używane głównie w USA oraz Grecji. Jest imieniem niezależnym od imienia Xenia (w obu krajach są to różne imiona). Imię Xena w latach 1995-1997 było nadawane corocznie około 0.015% dzieci.
 Xena – nieoficjalna nazwa (136199) Eris (obiektu transneptunowego odkrytego 5 stycznia 2005)
 Xena: Wojownicza księżniczka – amerykańsko-nowozelandzki serial telewizyjny

Przypisy